Григорий Николаевич Базлов (род. 13 октября 1970 года в посёлке Южном Багратионовского района Калининградской области, РСФСР) — российский историк, этнограф, антрополог, автор книг и статей по русской этнографии и традиционной мифологии, кандидат исторических наук, преподаватель Тверского государственного университета, путешественник. Сфера исследовательских интересов — традиции русского рукопашного боя, а также этнология и археология Севера России. В фольклорно-этнографических экспедициях с конца 1980-х годов собрал, описал и реконструировал традиции русского рукопашного боя, в их взаимосвязи с традиционными воинскими играми и забавами, плясками и другими традициями деревенских кулачных артелей. Практическая работа по реконструкции народных традиций сделала его мастером и тренером русского рукопашного боя, лидером общественного движения исследователей и любителей русского традиционного боевого искусства России.

Общественный деятель в области культуры и просвещения, член Правления Российского фольклорного союза, эксперт Комиссии по делам молодёжи, туризму и патриотическому воспитанию Общественной палаты Тверской области.

Биография 
Родился в семье военного в 1970 году в Калининградской области, где служил его отец. Детство прошло на севере, на Кольском полуострове. С 1984 года постоянно проживает в Твери.

Окончил исторический факультет Тверского государственного университета (1993). Аспирантуру в Московском Государственном университете им. М. В. Ломоносова (2002).

По окончании Тверского университета работал там же преподавателем кафедры истории древнего мира и средних веков по специальности «этнология», позднее — кафедры международных отношений (по настоящее время). С 1989 года регулярно возглавлял этнологические и фольклорные экспедиции по Тверской области. В результате 15 лет постоянных полевых экспедиционных исследований, в центре внимания которых был феномен русской борьбы, кулачного и палочного боя, ножевого фехтования и различных видов отечественных состязательных рукопашных практик, была написана диссертация на соискание учёной степени кандидата исторических наук: (специальность 07.00.07 — этнография, этнология, антропология) «Деревенская артель кулачных бойцов-рукопашников: Опыт реконструкции: По материалам северо-западной России». Диссертация была успешно защищена на кафедре этнологии исторического факультета Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова в 2002 году. Научный руководитель — доктор исторических наук Заседателева Лидия Борисовна. Председатель диссертационной комиссии — академик В. Л. Янин.

Экспедиции охватывали регионы Северо-Запада России, Русский Север, Урал, Восточную и Западную Сибирь, Среднее и Нижнее Поволжье, Причерноморье и Восточную Украину. Параллельно Базлов работал тренером по русскому рукопашному бою. Попытки воссоздания традиций в молодежной среде — освоение языка культуры, ее различных проявлений (боевого искусства, музыкально-хореографического, ремесленных традиций и этики поведения) привели к этнокультурному моделированию и научной реконструкции традиций русской артели на новом качественном уровне. В 2012 году был снят документальный фильм Аркадия Мамонтова «Буза» с участием Г. Н. Базлова.

Общественно-культурологическая и педагогическая деятельность 
С 1990 года Базлов является лидером общественной организации Тверской историко-этнографический клуб «Белый волк». Им проведена большая педагогическая и методическая работа по актуализации традиционных методов преподавания отечественного боевого искусства в современных условиях. Благодаря этой работе, на сегодняшний день более чем в 20 регионах России созданы военно-исторические, фольклорные и этнокультурные объединения, изучающие русское боевое искусство, «бузу» как часть традиционной мужской культуры . Ученики и последователи Г. Н. Базлова проводят в регионах всероссийские фестивали, семинары, соревнования. Буза осознается как искусство, основанное на традициях народной воинской культуры: бойцовской мифологии, боевой пляске, этике поведения в мужском сообществе, обрядах и проч. На международном уровне, наряду с самбо, буза была признана как русское национальное единоборство и вошла в международную федерацию боевых искусств World Martial Arts Union (WoMAU) в 2011 году.

Экспедиции, путешествия по миру 
В 2000—2017 годах Базлов участвовал в этнографических экспедициях в Йемен, Судан, Эфиопию, Нубию, Шотландию, Монголию, Мьянму, Индию, Лаос, Вьетнам, Таиланд, Филиппины, о. Сумба, о. Бали, о. Папуа-Новая Гвинею, Новую Зеландию, Эквадор, Бразилию, Венесуэлу и другие страны Старого и Нового Света.В результате этих путешествий был создан цикл документальных фильмов «Обратная сторона Земли. Мужской взгляд» по этнографическому исследованию и видео фиксации традиционных воинских культур разных народов мира, который в течение 2007 года демонстрировался по Свердловскому ОТВ.

Награды 
 Грамота Министерства обороны Российской Федерации за многолетний труд по военно-патриотическому воспитанию молодежи (04 декабря, 2020 года);
 Почётная грамота от Управления по делам молодежи Новосибирской области (2004);
 Почётная грамота от Министерства по делам территориальных образований Тверской области (09.06.2014);
 Почётная грамота Министерства культуры Омской области за бережное сохранение и развитие традиций народной культуры (2012);
 Почётная грамота Российского союза ветеранов Афганистана (Новосибирская областная организация) (21 мая 2006 года);
 Приветственный адрес от губернатора Тверской области (24 февраля 2004 года)

О Базлове Г.Н. 
Подушков Д.Л.  Имя в истории края: Базлов Григорий Николаевич  //Удомельская старина. Краеведческий альманах № 37, сентябрь 2004 года

Книги 
Базлов Г. Н. — автор научных статей и книг на тему русской этнографии и традиционной мифологии, в том числе:
 «Буза — русский рукопашный бой». — М., 2006. — 80с. ISBN 5-9900336-4-8
 «Где лежит Г(о)лубинная книга? (Петроглифы Онежского озера)». — М., 2006. — 96 с.
 «Русские гусли. История и мифология». — Тверь: ТвГУ. 2012.- 200 с. ISBN 978-5-7609-0729-5
 «Деревенская артель кулачных бойцов-рукопашников». Тверь, ТвГУ. 2012.
 «Семь Семёнов Традиция заветных сказок русских бойцов-рукопашников. Техника, символика, практика». — Тверь: ТвГУ. 2014. — 120 с. ISBN 978-5-7609-0919-0
 «Языческое и христианское в русской традиции: Сборник статей» — Красноярск, 2020. — 110 с. ISBN 978-5-6044603-5-1
 «Русский рукопашный бой и народные состязательные игры». — Новосибирск: «Русский щит», 2006. — 114 с. (В соавторстве с Кайманаковым А. Г. )

Статьи Г. Н. Базлова 
 «Поверья об „огненном уже“ в Тверской области». // «Живая старина», № 4, 1996 г. — с. 49-50.
 «Уж-домовой (по материалам этнографии верхнего Помостья и некоторым инициационным сюжетам русских сказок)» // «Удомельская старина». Краеведческий альманах № 37, 2004.
 «Традиции костюма кулачных бойцов». // «Мужской сборник». Вып. 1. М. «Лабиринт», 2001 г. — с. 137—141.
 Килпъяврское мегалитическое сооружение (кромлех) // «Тверской археологический сборник», вып. 10, том II. - Тверь, 2015. — 256—262 c.
 «Боевая палка-тростка» //«Русская провинция». — 1997, №.4/24. — С. 91-93.
«Куда ушли славянские боги?» //«Наука и религия», 2022, № 1. — С. 60-65.
«Бузники на «жареных буграх»//«Наука и религия», 2022, № 2. — С. 29-32.
«Возвращение к истокам»//«Наука и религия», 2022, № 3. — С. 36-41.
«Где Добрыня со Змеем боролся»// «Наука и религия», 2022, № 4.— С. 22-24
«Песни русских князей»// «Наука и религия», 2022, № 6.— С. 18-30

Примечания